Мария́мпольский уе́зд () — уезд на юго-западе Литвы, в историко-этнографической области Сувалкия.

Граничит с Калининградской областью России и Польшей, а также с Алитусским, Каунасским и Таурагским уездами.

История

Административное деление 
Уезд образуют территории:
 Калварийское самоуправление (4 староства, включая город Калварию)
 Казлу-Рудское самоуправление (4 староства)
 Мариямпольское самоуправление (город Мариямполе, 6 староств)
 Самоуправления Вилкавишкского района (12 староств)
 Самоуправления Шакяйского района (14 староств)

Население 
По переписи 2011 года население Мариампольского уезда составляет 161 649 человек.

Этнический состав

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница